Ultimate Frisbee, een sport
 Ultimate (trike), een merk van trikes
 Ultimate (Prince), een compilatiealbum uit 2006 van de Amerikaanse zanger Prince
 Ultimate (Pet Shop Boys), een compilatiealbum uit 2010 van het Britse muzikantenduo Pet Shop Boys
 Ultimate (achtbaan)